A Corda de perfil de asa é a maior distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga da asa.

Esta corda nada tem a ver com a envergadura.

Ver também 
 Alongamento (asa)

Componentes do avião
Aviação